Президентът на Азербайджан (на азерски: Azərbaycan Prezidenti) е държавният глава на страната. Мандатът му е седем години.

Настоящ президент е Илхам Алиев.

Списък на президентите на Азербайджан